16e Leger (Wehrmacht), een eenheid van het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog
11e Garde Leger (16e Leger, Sovjet-Unie), een eenheid van het Sovjet-leger uit de Tweede Wereldoorlog tijdens de Koude Oorlog
West-Leger (Rusland) (16e Sovjet-leger), een onderdeel van de Sovjet-leger tijdens de Eerste Wereldoorlog
16e Leger (Volksrepubliek China), een onderdeel van het leger van de Volksrepubliek China, die nog steeds actief op dit moment.